IHZ steht für:

 Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, Industrie- und Handelskammer für die Zentralschweiz
 Internationales Handelszentrum, deutsches Hochhaus
 IHZ − Internationales Handelszentrum Marxloh, Städtebauförderprojekt in Duisburg-Marxloh
 IHZ-Park, Park in Düsseldorf, siehe Liste von Parkanlagen in Düsseldorf
 IHZ, Monogramm des Münzmeisters Julius Heinrich Zwilgmeyer (1730–1799)

Abkürzung